Volte steht für:

 Volte (Reiten), eine Bahnfigur im Dressurreiten
 Volte (Zauberkunst), ein Kunstgriff aus der Zauberkunst
 Volte, ein Paartanz, siehe Volta (Tanz)
 Landevolte, die Landeeinteilung von Hängegleitern und Gleitschirmen

VoLTE steht für:
 VoLTE (Voice over LTE), eine Mobilfunktechnologie

Siehe auch:

Abkürzung